Als Knockfelsen werden bezeichnet:

 ein Naturdenkmal auf dem Knock im Steinwald

 das Geotop Knockfelsen im Ammerbachtal NW von Lengenloh in Amberg